Delta é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Delta (Colorado)
 Condado de Delta (Michigan)
 Condado de Delta (Texas)

Desambiguações de topônimos